Juliette (EP)
 Juliette (canção)
 Juliette (livro)
 Juliette, cantora, influenciadora digital e vencedora do Big Brother Brasil 21

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de música
Desambiguações de literatura